Бериайн ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 5,3 км². Население — 3125 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры